

Toponymes

Frog Lake, une communauté amérindienne de l'Alberta

Autres 
 Frog Lake, une bande indienne en Alberta au Canada
 Massacre de Frog Lake, soulèvement cri en Alberta au Canada en 1885

Homonymie de toponyme